Glenfarg kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Glenfarg (ort i Storbritannien), Skottland, Perth and Kinross, 
 Glen Farg, dal, Skottland, Perth and Kinross, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar